Regierung Josef Korčák steht für folgende Regierungen der Tschechischen Sozialistischen Republik:

 Regierung Josef Kempný und Josef Korčák (29. September 1969 – 9. Dezember 1971)
 Regierung Josef Korčák II (9. Dezember 1971 – 4. November 1976)
 Regierung Josef Korčák III (4. November 1976 – 18. Juni 1981)
 Regierung Josef Korčák IV (18. Juni 1981 – 18. Juni 1986)
 Regierung Josef Korčák V, Ladislav Adamec, František Pitra und Petr Pithart (18. Juni 1986 – 29. Juni 1990)